I silesauridi (Silesauridae) sono un gruppo di rettili estinti, appartenenti agli arcosauri. Vissero tra il Triassico medio e il Triassico superiore (circa 245 - 203 milioni di anni fa) e i loro resti fossili sono stati ritorvati in Europa, Nordamerica, Africa e Sudamerica. Sono considerati stretti parenti dei dinosauri.

Classificazione
Il clade Silesauridae venne descritto nel 2010 da parte di un team di ricercatori sudamericani, per definire tutti quegli arcosauri più vicini a Silesaurus opolensis che a Heterodontosaurus tucki o Marasuchus lilloensis (Langer et al., 2010). Nello stesso anno, un altro team di studiosi definì in modo del tutto indipendente il clade Silesauridae, che comprendeva Lewisuchus, Silesaurus, il loro antenato comune e tutti i loro discendenti (Nesbitt et al., 2010). Entrambe le definizioni, in ogni caso, comprendono lo stesso gruppo di animali.

La documentazione fossile di questo gruppo si estende tra i piani Anisico e Norico del Triassico (circa 245 - 203 milioni di anni fa). Attualmente, il clade comprende numerose forme di arcosauri triassici: Silesaurus, Sacisaurus, Asilisaurus, Diodorus, Eucoelophysis, Lewisuchus, Pseudolagosuchus, Technosaurus, Ignotosaurus e Lutungutali. Molti di questi animali sono stati descritti dopo il 2010, ma alcuni erano stati attribuiti precedentemente ad altri cladi. 
Di seguito è mostrato un cladogramma sulla base delle analisi filogenetiche degli ornitodiri basali nello studio di Kammerer, Nesbitt e Shubin (2012), con la terminologia adottata da Cau (2018) e Martz & Small (2019):

Bibliografia
Langer, M.C., Ezcurra, M.D., Bittencourt, J.S., and Novas, F.E. (2010). "The origin and early evolution of dinosaurs". Biological Reviews 85:55-110. doi:10.1111/j.1469-185X.2009.00094.x
Nesbitt, Sterling J., Sidor, Christian A., Irmis, Randall B., Angielczyk, Kenneth D., Smith, Roger M.H. and Tsuji, Linda A. (2010) "Ecologically distinct dinosaurian sister group shows early diversification of Ornithodira." Nature 464(7285):95-8 Supplement
Kammerer, C. F.; Nesbitt, S. J.; Shubin, N. H. (2012). "The First Silesaurid Dinosauriform from the Late Triassic of Morocco". Acta Palaeontologica Polonica 57 (2): 277. doi:10.4202/app.2011.0015.
 Cau, A. (2018). "The assembly of the avian body plan: a 160-million-year long process". Bollettino della Società Paleontologica Italiana. 57 (1): 1–25. doi:10.4435/BSPI.2018.01. 
 Martz, J.W.; Small, B.J. (2019). "Non-dinosaurian dinosauromorphs from the Chinle Formation (Upper Triassic) of the Eagle Basin, northern Colorado: Dromomeron romeri (Lagerpetidae) and a new taxon, Kwanasaurus williamparkeri (Silesauridae)". PeerJ. 7: e7551. doi:10.7717/peerj.7551. PMC 6730537. PMID 31534843.

Altri progetti

Collegamenti esterni